Не́па:
 Непа  — село в Катангском районе Иркутской области.
 Непа — река в Катангском районе Иркутской области.